Als Maulwurfsratten bezeichnet man verschiedene Nagetiere, die nicht eng miteinander verwandt sind, aber alle eine grabende Lebensweise gemein haben. Dies sind vor allem

 die Asiatischen Maulwurfsratten, besser bekannt als Blindmulle
 Tachyoryctinae, eine Unterfamilie der Wurzelratten
 Tachyoryctes, eine in Afrika lebende Gattung der Wurzelratten

Gelegentlich findet man auch die folgenden Tiere unter der hier zu vermeidenden Bezeichnung „Maulwurfsratten“:

 die Bandikutratten
 den Nacktmull
 die Blindmäuse